Il singolare del torneo di tennis Manila Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Tebbutt che ha battuto in finale Tim Henman 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Alexander Mronz (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)
 David Nainkin (primo turno)

 Michael Tebbutt (Campione)
 Jonathan Canter (primo turno)
 Sandon Stolle (semifinali)
 Kevin Ullyett (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manila Challenger 1994